Buchanan Hills ist der Name folgender Erhebungen:

 Buchanan Hills (Antarktika), im Ellsworthgebirge, Antarktika
 Buchanan Hills (Australien), im Northern Territory, Australien